Сезон ФК «Рух» 2020—2021 — 1-ий сезон «Руха» у Прем'єр-лізі та 5-ий в історії футбольного клубу.

Склад команди

Трансфери

Прийшли

Пішли

Передсезонні та товариські матчі

Сезон

Чемпіонат України

Статистика матчів

Місце у чемпіонаті за туром

Матчі

Кубок України

Статистика гравців

Матчі та голи 

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Воротарі

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Захисники

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Півзахисники

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Нападники

|-
! colspan=16 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Гравці, що залишили команду

Станом на: 9 травня 2021

Бомбардири 

Станом на: 9 травня 2021

Дисциплінарні порушення 

Станом на: 9 травня 2021

Посилання 
 Офіційний сайт клубу

Примітки 

Сезони ФК «Рух»
Рух